Аннинская волость

 существующая
 Аннинская волость — волость в Алуксненском крае Латвии

 упразднённые
 Аннинская волость — волость в Покровском уезде Владимирской губернии (с 1921 года — в Орехово-Зуевском уезде Московской губернии)
 Аннинская волость — волость в Волоколамском уезде Московской губернии
 Аннинская волость — волость в Осинском уезде Пермской губернии
 Аннинская волость — волость в Чердынском уезде Пермской губернии
 Аннинская волость — волость в Лебединском уезде Харьковской губернии
 Аннинская волость — волость в Елисаветградском уезде Херсонской губернии